Paul Friedrichs ist der Name folgender Personen:

* Paul Friedrichs (Unternehmer) (1859–1928), deutscher Ziegeleiunternehmer
 Paul Friedrichs (Rennfahrer) (1940–2012), deutscher Motocrossfahrer

Siehe auch:
 Paul Friedrich